Ибрагим Джаабер (; род. , Элизабет, штат Нью-Джерси, США) — американский и болгарский профессиональный баскетболист, игравший на позиции разыгрывающего защитника.

Карьера 
Ибрагим Джаабер не был задрафтован командами НБА, но в 2007 году играл за «Детройт Пистонс» Летней лиге НБА.

В сезоне 2007/2008 выступал в греческом клубе «Эгалео», набирая 22,4 очка, 4,3 подбора, 4,2 передачи и 2,8 перехвата в среднем в 15 матчах.

В феврале 2008 года перешёл в итальянскую «Лоттоматику», подписав контракт до окончания сезона 2007/2008. В августе 2008 года продлил контракт с клубом до 2010 года.

В Летней лиге НБА 2010 года Джаабер играл за «Лос-Анджелес Лейкерс».

В августе 2010 года подписал контракт с «Олимпией Милан».

В октябре 2012 года стал игроком «Жальгириса». 30 января 2013 года, Джаабер объявил, что он покидает литовский клуб из-за личных причин. Ибрагим был недоволен рекламой, которая значится на форме игроков и костюмах девушек из группы поддержки «Жальгириса». Его также не устраивали танцы чирлидерш во время тайм-аутов. После ухода из клуба, Джаабер вернул все заработанные деньги, и деньги выделявшиеся на аренду квартиры.

После завершения карьеры в 2012 году Джаабер посвятил себя написанию книг, наставничеству, коучингу, поэзии и работе с малоимущей молодежью в городских сообществах.

Сборная Болгарии 
На международном уровне Джаабер выступал за сборную Болгарии. В 2009 году, из-за травмы, не смог выступить чемпионате Европы.

Статистика

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания 

Баскетболисты США
Баскетболисты Болгарии
Игроки БК «Виртус» Рим
Игроки БК «Олимпия» Милан
Игроки БК «Жальгирис»
Игроки БК «Петрохими Бандар Имам»
Игроки сборной Болгарии по баскетболу